Puli () – gmina miejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Puli w 2016 roku liczyła 81 574 mieszkańców – 40 789 kobiet i 40 785 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 28 993, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,81 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou